Іванов Борис Вікторович (* 1941) — майстер спорту СРСР, заслужений тренер УРСР з велосипедного спорту, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Іванов Борис Володимирович (1920—2002) — радянський і російський актор театру та кіно.
 Іванов Борис Миколайович (1902—1941) — український скульптор.
 Іванов Борис (хокеїст) (1947) — радянський хокеїст, нападник.